Ryszard Nowak ist der Name folgender Personen:

* Ryszard Nowak (Politiker, 1953), polnischer Politiker
 Ryszard Nowak (Politiker, 1962), polnischer Politiker